

Зетьово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Айтос.
 Зетьово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Чирпан.